Валенти́н Ле́бедев:
 Лебедев, Валентин Витальевич (род. 1942) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Член-корреспондент РАН.
 Лебедев, Валентин Владимирович (род. 1953) — российский председатель Союза православных граждан.
 Лебедев, Валентин Григорьевич (1911―1971) ― советский учёный и педагог.
 Лебедев, Валентин Мефодиевич (в монашестве Варсонофий; 1872 или 1873—1912) — православный церковный и общественный деятель, миссионер.
 Лебедев, Валентин Яковлевич (1923—2008) — советский генерал-полковник.